Имени Куйбышева — название населённых пунктов в России:
 Имени Куйбышева — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Имени Куйбышева — микрорайон города Оренбурга Оренбургской области.